Șerbu:
 Gheorghe Vergil Șerbu
 Ieronim Șerbu
 Valentin Șerbu
 Vasile-Octavian Șerbu

Vezi și
 Șerb (dezambiguizare)
 Șerban (nume)
 Șerbești (dezambiguizare)
 Șerbăneasa (dezambiguizare)
 Șerbănești (dezambiguizare)
 Șerbănescu (nume de familie)

 Listă de nume românești - litera Ș

Nume de familie românești
Nume de familie ocupaționale